En Pologne, Gąsiory peut faire référence à :

 Gąsiory est un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Gąsiory est un village de la voïvodie de Lublin,
 Gąsiory est un village de la voïvodie de Mazovie.